Torricella —  comuna italiana da Púglia
 Torricella-Taverne —  comuna suíça do Ticino
 Torricella Peligna —  comuna italiana dos Abruzzos
 Torricella Sicura —  comuna italiana dos Abruzzos
 Torricella Verzate —  comuna italiana da Lombardia
 Torricella del Pizzo, comuna italiana da Lombardia
 Torricella in Sabina —  comuna italiana do Lácio

Desambiguações de topônimos